Karl Kratzl ist der Name folgender Personen:

* Karl Kratzl (Komponist) (auch Carl Kratzl; 1852–1904), österreichischer Komponist und Kapellmeister 
 Karl Kratzl (Chemiker) (1915–2003), österreichischer Chemiker, Schriftsteller und Karikaturist 
 Karl Ferdinand Kratzl (* 1953), österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Autor